Thomas James (bibliothecaris) (ca. 1573 - 1629), de eerste bibliothecaris van de Bodleian Library in Oxford
 Thomas James (zeevaarder) (1593 - 1635), een Engelse zeevaarder die probeerde de Noordwestelijke Doorvaart naar Azië te vinden
 Thomas Lemuel James (1831-1916), een Amerikaanse bankier en journalist die als Postmaster General diende
 Thomas Naum James (1925), een Amerikaans cardioloog

of naar:
 Thomas James Churchill (1824 - 1905), een generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en gouverneur van Arkansas
 Thomas James Henderson (1798 - 1844), een Schotse astronoom, de eerste die de afstand van de aarde naar Alpha Centauri berekende
 Thomas James Macnamara (1861-1931), een Brits minister voor werkgelegenheid